Thomas Worthington (1773–1827) amerikai szenátor Ohio államból
Thomas Worthington (1826–1909) angol építész